Červený Újezd può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Červený Újezd, comune del distretto di Benešov, in Boemia Centrale
Červený Újezd, comune del distretto di Praha-západ, in Boemia Centrale